14º Andar (1980-1985, Salvador) foi um banda baiana de punk rock formada pelos integrantes Hélio Rocha, Jerry Marlon e João Luís. No início da carreira fez apresentações na capital baiana e lançou um compacto independente com as músicas "Maravilhas do capitalismo" e "Você não pode se calar". No ano seguinte, em 1985, assinou contrato com a RGE e lançou o primeiro álbum de estúdio, produzido por Mister Sam. A banda encerrou as atividades acerca do lançamento.

Formação 
Hélio Rocha (voz e guitarra)
Jerry Marlon (baixo)
João Luís (bateria)

Discografia 
 Diversão do novo mundo (1985)

Bandas da Bahia
Bandas de punk rock
Bandas formadas em 1980
Bandas extintas em 1985